Никола́й Миха́йлович Церете́лли (1890—1942) — узбекский советский актёр и режиссёр, коллекционер и исследователь русской игрушки, потомок узбекских эмиров Бухары.

Биография 
Сын Сеид Мир Мансура, внук бухарского эмира Музаффара. Родился в Москве под именем Сеид Мир Худояр-хан. Фамилия Церетелли — от отчима.

Учился на курсах А. И. Адашева (1913; класс Н. Н. Литовцевой). В 1912 году принят в труппу гастролировавшего в Москве Немецкого театра, где был занят в массовке «Царя Эдипа». Был занят в пантомиме «Сумурун». С 1913 по 1916 — в Московском Художественном театре. С 1916 года — в труппе Камерного театра, в котором служил по 1928 год (с перерывом в 1924 г.). В 1929—1934 годах — режиссёр в Театре оперетты. В 1934—1938 годах работал в Калининском театре, в 1939 — в Могилёве, в 1939 — в Костроме.

Последние два года жизни служил в Ленинградском театре Комедии. Уже смертельно истощённый, был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Вятку.

Выступал на эстраде как чтец. Снимался в кино, особенно много в 1915—1917 гг.

Актёрские работы в Камерном театре 
 «Фамира-кифарэд» И. Анненского — Кифаред (Камерный театр)
 «Андриена Лекуврер» Э. Скриба и Э. Легувем — Морис Саксонский
 «Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока (Мараскин).
 «Король Арлекин» Ф. Лотара — Арлекин
 «Любовь под вязами» Ю. О’Нила (Ибен Кабот).
 «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (Ромео).
 «Федра» Ж. Расина (Ипполит).
 «Саломея» О. Уайльда (Иоканаан).
 «Человек, который был Четвергом» по Г. Честертону (Четверг).

Актёрские работы в других театрах 
 «Сумурун» — пантомима (Немецкий театр).
 «Синяя птица» М. Метерлинка — Душа Сахара (МХТ)
 «Царь Фёдор Иоаннович» А. Толстого (Столпник) (МХТ)
 «Антигона» В. Газенклевера (Гэмон).
 «Поджигатели» А. Луначарского
 «Принцесса Брамбилле» по Э. Гофману (Джилио).
 «Сирокко» Л. Половинкина (Казаков).
 «Ящик с игрушками» Дебюсси (солдатик).
 1938 — «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому . Русский драматический театр БССР (Минск; постановка и роль Вронского).
 1938 — «Любовь Яровая» К. Тренёва (постановка и роль Ярового).
 «Похищение Елены» Л. Вернейля (постановка, 1937 и главная роль).
 «Валенсианская вдова» Лопе де Вега. Театр Комедии — (Камилло)

Режиссёрские работы в театре 
 «Андриена Лекуврёр» Э. Скриба и Э. Легуве. Калинин.
 1938 — «Анна Каренина» по Л. Толстому. Постановка совм. с Д. А. Орловым и роль Вронского.
 1939 — «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони. Калинин.
 «Богема»
 «Русалка»
 1938 — «Любовь Яровая» К. Тренёва (постановка и роль Ярового).
 «Похищение Елены» Л. Вернейля (постановка, 1937 и главная роль).
 «Маскарад» М. Лермонтова (1939). Кострома.
 «Таланты и поклонники» А. Островского (1939). Кострома.

Фильмография 
 1927 — Яд — Художник Христофоров
 1924 — Папиросница от Моссельпрома — кинооператор Латугин
 1924 — Аэлита — инженер Лось, Спиридонов
 1917 (?) — Проклятый — главная роль
 1917 — Юность не простила страсти запоздалой
 1917 — Узурпатор
 1917 — Набат
 1917 — Карьера жандармского ротмистра Поземкова — Грибов, журналист
 1916 — Шахматы жизни — Марк Руднецкий
 1916 — Цветы неба и земли
 1916 — Пора любви — Шарль Моррель
 1916 — Ничтожные
 1916 — Марионетки рока — журналист Несмелов
 1916 — И раб дерзнул — Пётр-садовник
 1916 — Идеальная жена — Монтичелли
 1916 — Злые духи — художник
 1916 — Зелёный паук — композитор Алонов
 1916 — За право первой ночи — молодой матрос
 1916 — Если счастье на свете сильнее любви — Плавский
 1916 — В семь часов — Костя
 1915 — Хвала безумию — Поэт
 1915 — Сильнее смерти — Антек
 1915 — Елена Павловна и Серёжка — Серёжа
 1915 — Вернулось счастье — Георгий Звягин

Литература 
 Церетели Н. М. Русская крестьянская игрушка. — , 1933.
 Шведова О., Самаркина О. Человек новой эпохи // Театральная жизнь. — 1987. — № 9.
 Сергеев Б. Актёр, режиссёр, внук эмира // Советская культура. — 1990. — № 41. — 13 октября.
 Сбоева С. Актёр в театре А. Я. Таирова // Русское актерское искусство XX века. — Вып. 1. — , 1992.

Ссылки 
 

Мангыты (узбекская династия)
Персоналии:Камерный театр Таирова
Персоналии:Театр Комедии